Die Japan Open 2018 im Tischtennis waren das sechste Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 6. bis 10. Juni 2018 im japanischen Kitakyūshū statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Japan Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 7. Februar 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 7. Februar 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Fukuoka
Tischtenniswettbewerb in Japan
Tischtennisveranstaltung 2018